Regius Professor of Anatomy steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Anatomy (Glasgow)
 Regius Professor of Anatomy (Aberdeen)